Landrecht (middeleeuws recht), een soortgelijk recht als het stadsrecht
Landrecht (Steinburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein